Касимовский — русская фамилия. Известные носители:

 Касимовский, Иван Васильевич — касимовский царевич, сын последнего касимовского хана Сеид-Бурхана.
 Касимовский, Константин Васильевич (1944—1987) — советский футболист.
 Касимовский, Константин Родионович (род. 1974) — российский правый политик.

См. также 
 Касимовский мост — мост через реку Волковку в Санкт-Петербурге.
 Касимовский район — муниципальное образование (муниципальный район) на северо-востоке Рязанской области России.
 Касимовский уезд — административная единица в Рязанской губернии Российской империи и РСФСР.
 Касимов (значения)